Бо:

 Бо — один из языков, относящихся к семье Андаманских языков.
  — народ, проживающий на юго-западе Китая.
 Бо — исчезнувший народ, проживавший на Андаманских островах.
 Бо — японский боевой посох.
 Бо — крупный город в Сьерра-Леоне.
 Бо — титул знатности в средневековом Китае.
 Бо — пятнадцатая по счету глава Торы и третья по счету глава книги «Шмот».
 Бо — китайская фамилия (клан).
 Бо — первая буква алфавита чжуинь.
 Бо — собака 44-го Президента США Барака Обамы.
  — бисексуальная героиня-суккуб, одна из протагонистов сериала «Зов крови».

Персоналии 
Бо — имя или фамилия:
 Бо, Альфонс-Селестен-Базиль (1934—1981) — католический прелат.
 
 Бо Гу (1907—1946) — деятель Коммунистической партии Китая.
 Бо Даллас (род. 1990) — американский рестлер.
 Бо Диддли (1928—2008) — американский певец, гитарист, автор песен.
 Бо, Жакмин (род. 1988) — французская биатлонистка.
 Бо Ибо (1908—2007) — китайский государственный деятель.
  (1919—1999) — датский архитектор.
 Бо, Карл Эдвард (род. 1936) — американский младоземельный креационист.
 Бо, Клеман (род. 1980) — камерунский футболист, Олимпийский чемпион 2000 года.
 Бо Мя (1927—2006) — руководитель каренского сопротивления на территории округа Папун в государстве Карен — штате в Мьянме.
 Бо Пу (1226?—1306/1310?) — китайский драматург (в жанре «цзацзюй») и поэт (в жанрах «цы» и «цюй»).
 Бо, Сесилия (1855—1942) — американская художница.
 Бо Силай (род. 1949) — китайский политик и деятель правящей коммунистической партии.
 Бо Синцзянь (776—826) — китайский писатель и поэт эпохи Тан.
 Бо, Уильям Бернард (1930—1950) — рядовой морской пехоты США, герой Корейской войны.
 Бо Цзюйи (772—846) — китайский поэт династии Тан.
 Бо, Чарльз Маунг (род. 1948) — первый бирманский кардинал, салезианец.
 Бо, Эрнест (1881—1961) — российский и французский парфюмер, создавший знаменитые альдегидные духи Chanel No. 5.
 Бо Ян (1920—2008) — китайский писатель.

 Топоним
  () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Луара.
 Бо Толу́й, Тулу́й (монг. Толуй; 1186/1190 или ок. 1193—1232) — государственный деятель Монгольской империи, военачальник. Четвёртый, младший сын Чингисхана и Бортэ.

См. также 
 «Магазинчик БО» — мультипликационный флеш-сериал.
 Ле-Бо-де-Прованс (Baux) — местность и замок в Провансе.
  — немецкий музыкант.